Toponímia:
 Bolena (municipi de la Valclusa), municipi al departament de la Valclusa (regió de Provença – Alps – Costa Blava, França) 
 La Bolena, municipi al departament dels Alps Marítims (regió de Provença – Alps – Costa Blava, França)
 Cantó de Bolena, divisió administrativa francesa al districte d'Avinyó (departament de la Valclusa, França) 
 Biografies:
 Anna Bolena (1501 - 1536), reina consort d'Anglaterra, primera marquesa de Pembroke
 Jordi Bolena (~1504 – 1536), noble anglès del 
 Isabel Bolena, filla de Thomas Howard, segon Duc de Norfolk, esposa de Tomàs Bolena, primer Comte de Wiltshire i primer Comte de Ormonde, mare de Maria Bolena, Jordi Bolena (després Vescomte Rochford) i Anna Bolena
 Maria Bolena (Blicklin Hall o Castell de Hever, ~1499 - Rochford, 1543), noble anglesa 
 Tomàs Bolena (~1477 - 1539), primer Comte de Wiltshire i primer Duc d'Ormonde, diplomàtic i polític anglès de l'època Tudor, espòs d'Isabel Howard i pare de Maria Bolena, Jordi Boleyn i Anna Bolena